Kıvanç ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Kıvanç Karakaş (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Kıvanç Salihoğlu (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Kıvanç Tatlıtuğ (* 1983), türkisches Model und Schauspieler

Familienname 
 Halit Kıvanç (* 1925), türkischer Buchautor, Journalist und Moderator

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Kıvanç